Памятник И. В. Курчатову в Снежинске был открыт 20 июня 1975 года на территории закрытого предприятия ВНИИП (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ). Автор — А. С. Гилев (1928—1988). Памятник представляет собой сваренную из нескольких отливок алюминиевого сплава ростовую фигуру учёного, установленную на двух природных камнях весом 40 и 10 т, доставленных от дер. Каменушка.

История создания 
Инициатором создания памятника выступил Ю. А. Зысин — профессор, доктор наук, начальник физического сектора ВНИИП, долгое время работавший вместе с И. В. Курчатовым, Харитоном, Сахаровым и другими известными учёными. Идея создания памятника была поддержана Георгием Павловичем Ломинским — директором института.

Изготовить монумент предложили знаменитому каслинскому скульптору Александру Семёновичу Гилеву, члену Союза художников СССР. Работа над моделью заняла около пяти лет. Необходимо отметить, что лишь два предприятия в стране специализировались на изготовлении крупных монументальных памятников — в г. Мытищи и Ленинграде. Неожиданного для себя третьим оказался НИИ технической физики г. Снежинска (Челябинск-70). После подготовки модели, почти восьмиметровая скульптура была отлита в алюминии. Все операции по формовке и отливу кусков скульптуры проводились в 153 цехе завода № 1.

Создание скульптуры проводилось почти нелегально. Идея создания памятника шла вразрез с существующем тогда общегосударственным запретом на установку монументов. Также вразрез принятому особому положению города и института проводились работы в пустовавшем тогда здании ПТ-500, а скульптор А. С. Гилев был зачислен лаборантом сектора 5.

Копии памятника 
Позднее на первом заводе были изготовлены ещё два экземпляра памятника, по просьбе руководства Челябинска-65 (ныне г. Озёрск) и Семипалатинского ядерного полигона. Один из них находится на центральной площади г. Озёрска, другой  стоит в  г. Курчатове.

Композиция 
Скульптура представляет собой изображение учёного в рост. Учёный стоит, широко расставив ноги, руки его заложены за спину, полы его плаща развеваются на ветру. Прекрасным фоном служит берёзовая роща.

Источники 
 П. Я. Усиков. Т. Новикова. Особая судьба. // Наша газета — 29.08.1997 г.
 Каталог персональной выставки скульптуры малых форм Гилева А. С. / Автор — В. М. Андриянова — Касли, 2003 г.
 Каталог выставки Александра Гилева 1978 г. / ответственный за выпуск Л. Ф. Токарь — Касли: отдел культуры горисполкома, 1978
 Его творчество. К 70-летию А. С. Гилева. // Окно — 19.03.1998 г.
 Ксения Гилева. Изучая архив деда. Связь времён. // Красное знамя — 19.07.2000 г.
 И. М. Пешкова. Искусство каслинских мастеров — Челябинск: Южно-Уральское книжное изд-во, 1983 — Книга 1, С. 151—155.
 А. Гилев. Возродить традиции Каслинского литья. // Красное знамя — 02.12.1976 г. № 144 (3533).

Снежинск
Курчатову, Снежинск
Снежинск
Здания и сооружения, построенные в 1975 году в России
1975 год в Челябинской области
Скульптуры 1975 года